Промышленный дисплей — жидкокристаллическая панель с активной матрицей, которая отличается от бытовых панелей повышенным требованиям к качеству, большей технической надежностью (в том числе приспособленностью к длительной непрерывной эксплуатации), и специальными условиями поставок. Так же иногда употребляют выражение «промышленная ЖК-матрица». Если для управления пикселями дисплея или матрицы используются тонкоплёночные транзисторы, то используются выражения «промышленный TFT-дисплей» или «промышленная TFT-матрица».

Технические особенности 
В зависимости от области применения, промышленные ЖК-панели могут обладать различными характеристиками:
 Возможность работы при низких температурах (промышленные контроллеры, электроника для транспортных средств, измерительные устройства).
 Высокая ремонтопригодность, конструктивная и электрическая совместимость разных поколений TFT-панелей.
 Высокое качество изображения (навигационное, диагностическое, медицинское оборудование).
 Возможность работы в условиях высокой внешней освещенности (электроника для транспорта, мобильные измерительные устройства).
 Малое энергопотребление и малые электромагнитные шумы (измерительная техника, мобильные электронные устройства, медицинская техника).

Расширенный рабочий температурный диапазон 
Некоторым видам промышленного оборудования, таким как электроника на транспорте, промышленным контроллерам для нефте- и газотранспортных систем, переносного измерительного и диагностического оборудования приходится работать в сложных климатических условиях. В настоящее время наиболее «морозостойкие» TFT-панели способны работать и храниться при температурах от −30 до +80 °C.

Однако если требуется работа в условия более низких (ниже −30 °C) температурах, применяются конструктивные доработки, позволяющие TFT-панелям работать в еще более жестких условиях.

Ремонтопригодность 
Лампы и светодиодные элементы подсветки в большинстве промышленных TFT-панелей сменные и могут быть заменены несколько раз за время эксплуатации TFT-панели.

Способность работать в жестких условиях эксплуатации и ремонтопригодность без сомнения являются важными свойствами промышленных TFT-панелей, но во многих случая промышленных применений предъявляются особые требования к качеству изображения.

Высокое качество изображения 
К следующему классу задач относятся видеопанели, от которых требуется очень высокое качество (в том числе цветовая достоверность и динамичность) изображения. Типичными областями применения этих панелей являются:
 Различные виды локационных систем (особенно военные).
 Навигационное оборудование.
 Медицинское диагностическое оборудование.
 Полиграфия.

Высокое качество изображения получается при использовании различных технологий усовершенствования TFT-технологии, например, SFT (Super Fine TFT). Основными достоинствами этой технологии по сравнению со стандартной технологией TN являются:
 Расширенный угол обзора.
 Уменьшенный сдвиг цветовой гаммы.
 Малое время отклика.
 Высокая яркость, широкая цветовая гамма.
 Высокое разрешение изображения.

Возможность работы при наличии высокого уровня внешней освещенности 
Трансфлективные свойства дают возможность использовать внешние источники света не для конкуренции с встроенной подсветкой, а для улучшения видимости и контрастности изображения, что расширяет области применения таких дисплеев.

Требования к испытаниям 
Производство промышленных жк-панелей всегда сопровождается испытаниями способности изделий противостоять различным разрушающим воздействиям:
 динамическим (вибрации, удары, перегрузки),
 электрическим (электрические разряды, сильные скачки напряжения/тока),
 пыли,
 повышенным и низким температурам,
 влажности,
 жидкостей.

Ссылки 
 Зайцев А. Требования и испытания TFT-модулей NEC Electronics, работающих в жестких условиях эксплуатации

Мониторы
Жидкокристаллические дисплеи